Ключевая — название населённых пунктов в России:

 Ключевая — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Ключевая — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Ключевая — село в Оловяннинском районе Забайкальского края.
 Ключевая — посёлок в Ангарском районе Иркутской области.
 Ключевая — деревня в Усольском районе Иркутской области.
 Ключевая — деревня в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Ключевая —  станица, присоединённая к городу Горячий Ключ  в Краснодарском крае
 Ключевая — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Ключевая — село в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Ключевая — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Ключевая — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.
 Ключевая — посёлок в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Ключевая — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Ключевая — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Ключевая — деревня в Увинском районе Удмуртии.
 Ключевая — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Другое 
 Ключевая — река, приток Берёзовой, протекает в Кемеровской области, Новосибирской области
 «Ключевая» — российская рок-группа
 Ключевая — потухший вулкан на полуострове Камчатка

См. также 

 Бугровка-Ключевая 
 Ключевая улица

 Ключ
 Ключевка
 Ключево
 Ключевое
 Ключевой